Franz Lippert ist der Name folgender Personen:

* Franz Lippert (Politiker) (1900–1977), CSU-Politiker
 Franz Lippert (Anthroposoph) (1901–1949), Anthroposoph und SS-Offizier